Кемпно (, ) — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Кемпненский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 7,7 км². Население 14 755 человек (на 2004 год).

В январе 1843 года здесь родился немецко-австрийский еврейский писатель, публицист, юрист, переводчик и редактор Вильгельм Гольдбаум.

Примечания 

Города Великопольского воеводства
Бывшие еврейские местечки Польши
Повятовые центры Великопольского воеводства